Unter Anstecken versteht man:
Das Infizieren, siehe Infektion
Das Anzünden von etwas, siehe Verbrennung (Chemie)